Kepez ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Kepez (Antalya), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Antalya

 Kepez (Çanakkale), eine Gemeinde im zentralen Landkreis der Provinz Çanakkale

 Kepez (Akseki), ein Dorf im Landkreis Akseki der Provinz Antalya
 Kepez (Kütahya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kütahya
 Kepez (Mucur), ein Dorf im Landkreis Mucur der Provinz Kirşehir
 Kepez (Şanlıurfa), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Şanlıurfa
 Kepez (Seydiler), ein Dorf im Landkreis Seydiler der Provinz Kastamonu
 Kepez (Silifke), ein Dorf im Landkreis Silifke der Provinz Mersin
 Kepez (Sındırgı), ein Dorf im Landkreis Sındırgı der Provinz Balıkesir
 Kepez (Zile), ein Dorf im Landkreis Zile der Provinz Tokat